Laktionow ist der Name folgender Personen: 

 Alexander Fjodorowitsch Laktionow (1899–1965), sowjetischer Meereisforscher
 Alexander Iwanowitsch Laktionow (1910–1972), sowjetischer Maler

Siehe auch:
 Laktionov Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis